Тудоровский — фамилия.

Известные носители:
 Тудоровский, Александр Илларионович (1875—1963) — российский и советский физик.

 Тудоровская, Елена Александровна (1904—1986) — российский фольклорист и литературовед.

См. также 
 Тудоровский сельский совет (Гусятинский район)
 Тудоров (Гусятинский район)